Friends ( für Freunde) steht für:

 Friends, eine US-amerikanische Sitcom
 Friends (Soundtrack), ein Album von Elton John (1971)
 Friends – Eine Liebesgeschichte (Friends), ein Filmdrama des Regisseurs Lewis Gilbert aus dem Jahr 1971
 Friends (Zeitschrift), ehemalige britische Zeitschrift
 Friends (Album), ein Album der Beach Boys
 Friends (The-Beach-Boys-Lied), ein Lied der Beach Boys (1968)
 Friends (Aura-Dione-Lied), ein Lied von Aura Dione (2012)
 Friends (Marshmello-und-Anne-Marie-Lied), Lied von Marshmello und Anne-Marie (2018)
 Friends (schwedische Band), schwedische Dansband, die für Schweden am Eurovision Song Contest 2001 teilnahm
 Friends (US-amerikanische Band), eine Indiepop-Band aus Brooklyn
 die Folkmusikgruppe Folk Friends
 die Jazzband Old Friends

 die simbabwische Künstlervereinigung Friends Forever

 ein Versicherungsunternehmen, Friends Provident
 eine Werbeagentur, Scholz & Friends

Siehe auch:
 Friend
 Best Friends
 Just Friends
 Frenz

pt:Friends (desambiguação)